Тиль-Шате́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Ис-сюр-Тий. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21638.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1001 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 635 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 519 были экономически активными, 116 — неактивными (показатель активности — 81,7 %, в 1999 году было 74,4 %). Из 519 активных жителей работали 489 человек (270 мужчин и 219 женщин), безработных было 30 (13 мужчин и 17 женщин). Среди 116 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Тий-Шатель 

Коммуны департамента Кот-д’Ор